Драгуња може бити:

 Драгуња Горња, насељено мјесто у општини Тузла, Федерација БиХ, БиХ
 Драгуња Доња, насељено мјесто у општини Тузла, Федерација БиХ, БиХ